

Протасово — село, Великоігнатовський район, Мордовія
 Протасово — село, Ічалківський район, Мордовія
 Протасово — село, Лямбірський район, Мордовія
 Протасово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Протасово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Протасово — село, Німецький національний район, Алтайський край
 Протасово — присілок, Щолковський міський округ, Московська область